Hans Richter – direttore d'orchestra austriaco (1843-1916)
 Hans Richter – regista e pittore tedesco (1888-1976)
 Hans Richter – scrittore (1889-1941)
 Hans Werner Richter – scrittore (1908-1993)
Hans Richter –  attore tedesco (1919-2008)
 Hans Richter – calciatore tedesco orientale (1959)